Джастин Уорфилд (, 20 апреля 1973) — рок-музыкант афроамериканского и русско-румынского происхождения, в первую очередь известен как член готик-рок-дуэта She Wants Revenge и бывший участник рэп-рок/хип-хоп-проекта One Inch Punch. Уорфилд записал несколько сольных студийных альбомов; музыкант также активно сотрудничает с другими исполнителями и коллективами, преимущественно в качестве вокалиста или создателя ремиксов.

Биография

Карьера 
Джастин Уорфилд работает в самых разных музыкальных направлениях, и выбирает их на основе личного интереса. Уорфилд дебютировал как хип-хоп-исполнитель, но уже после выхода первой сольной пластинки музыкант  например, он сформировал рок-группу The Justin Warfield Supernaut.

С 1995 по 1997 год Джастин Уорфилд был участником One Inch Punch, коллектива, исполнявшего музыку в жанре рэп-рок, гранж и хип-хоп и известного по созданному ремиксу композиции «Barrel of a Gun» группы Depeche Mode. В настоящее время музыкант является членом дуэта She Wants Revenge вместе с Адамом Брейвином. Стиль She Wants Revenge наиболее близок к готик-року и дарквейву и содержит множество как музыкальных, так и лирических влияний таких групп как Joy Division, New Order, Bauhaus, Depeche Mode и The Cure.

Параллельно с деятельностью She Wants Revenge Джастин работает и с другими музыкантами. В качестве приглашённого вокалиста Уорфилд сотрудничал в Placebo, The Crystal Method, The Chemical Brothers, Freestylers. Наиболее известной работой Уорфилда с другими музыкантами стал трек «Bug Powder Dust», записанный совместно с группой Bomb the Bass.

Личная жизнь 
Джастин Уорфилд женат на певице Стефани Кинг Уорфилд.

Дискография 
Сольный альбом
 My Field Trip To Planet 9 (1993)

One Inch Punch
 Tao of the One Inch Punch (1996)

She Wants Revenge
 She Wants Revenge (2006) 
 This Is Forever (2007) 
 Valleyheart (2011)

Примечания

Ссылки 

 Информация о Джастине Уорфилде на hiphopmusic.com
 Биография Джастина Уорфилда на Yahoo! Music
 
 Официальный сайт She Wants Revenge
 Профиль Джастина Уорфилда на MySpace

Рок-музыканты США
Музыканты готик-рока
Музыканты альтернативного рока
Музыканты в жанре электронной музыки
Гитаристы США
Клавишники США
Певцы и певицы США
Авторы-исполнители США
Исполнители Geffen Records
Рэперы США
Рок-вокалисты США